Italiens U21-landslag i fotboll kan syfta på:

Italiens U21-herrlandslag i fotboll
Italiens U21-damlandslag i fotboll